AC4400CW — тепловоз компании GE Transportation Systems с дизелем мощностью 4400 л.с. (3230 кВт), который выпускался с 1993 по 2004 год для ряда североамериканских железных дорог. По конструкции схож с другим тепловозом компании — Dash 9-CW, но в отличие от него на GE AC4400CW применены ТЭД переменного тока, вместо постоянного, с отдельным преобразователем на каждый двигатель. Так как 1 января 2005 года в США были введены жёсткие нормативы на выбросы выхлопных газов, то AC4400CW были постепенно заменены на GE ES44AC.

Имея значительные выходную мощность и силу тяги, тепловозы GE AC4400CW получили распространение почти на всех североамериканских железных дорогах 1 класса, где обслуживали в основном тяжеловесные поезда. На 2005 год их не было только на дорогах Norfolk Southern Railway и Canadian National.

Эксплуатация 
На конец лета 2006 года тепловозы AC4400CW эксплуатировались на следующих железных дорогах.

Тепловозы США
Тепловозы Канады
Локомотивы, появившиеся в 1993 году
Тепловозы с электропередачей
AC4400CW